Zjazd mężczyzn podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992 w Albertville został rozegrany 9 lutego. Zawody odbyły się na trasie w ośrodku narciarskim Val d’Isère. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Austriak Patrick Ortlieb, srebro wywalczył Francuz Franck Piccard, a brąz zdobył kolejny reprezentant Austrii, Günther Mader.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992